Тлингитская письменность — письменность тлингитского (колошенского) языка.

Российская империя 
В первой половине XIX века территория, населённая тлингитами попала в зону русского влияния. Православными миссионерами на тлингитский язык был переведён ряд богослужебных книг. В эти книгах использовалась кириллица, но устоявшегося алфавита на было. Первоначально (с 1840-х годов) использовались буквы а г е и к ԟ л н с т у х ц ч ш ю я с надстрочными диакритическими знаками. В более поздних изданиях алфавит менялся.

Книги на кириллице издавались на Аляске до начала 1920-х годов.

Аишъ ааги, кусу Тыкикъ сгатыгіа, укатуваннъ исаги. 
Атъенҟа̀ны Царствіе ја̀ги; екуҟкасты̀ тл̆ютах̆ъ т̆у јаги, 
тл̆zткъ, васса тыкикъ. 
Катувахагіатъ ачитъ-ты яекигикатъ; 
Ишантѐнъ атаҟ̆х̆ъ итунаты̀ уанъ л̆юшикѐгіатъ, — васса 
уанъ ишантѐнъ та атутехҟ̆ъ ныгате аткуту-сыагиҟа. 
Лил̆ь тучих̆ъ аисааҟ̆ъ л̆юшикегигете; эакасных̆ъ уанъ цивикикувутахъ.

Канада 
В 1970-80-е годы в США и Канаде для тлингитского языка были разработаны два варианта письменности на основе латиницы, которые используются и по настоящее время.

Канадский вариант тлингитского алфавита включает следующие буквы для согласных: ch, ch', d, dl, dz, g, gw, gh, ghw, h, hw, j, k, k', kh, kh', khw, kh’w, kw, kw', l, ł, ł’, m, n, s, s', t, t', tl, tl', ts, ts', w, .w, x, x', xh, xh', xhw, xh’w, xw, xw', y, .. Краткие гласные низкого тона обозначаются знаками a, e, i, u, высокого тона — знаками á, é, í, ó, ú. Долгие гласные низкого тона обозначаются знаками à, è, ì, ò, ù, высокого тона — знаками â, ê, î, ô, û. Назализация гласных обозначается с помощью седиля: ą, ę, ǫ.

США 
Американский вариант тлингитского алфавита: a, aa, ch, ch’, d, dl, dz, e, ee, ei, g, gw, g̲, g̲w, h, i, j, k, kw, k’, k’w, k̲, k̲w, k̲’, k̲’w, l, l’, n, oo, s, s’, sh, t, t’, tl, tl’, ts, ts’, u, w, x, xw, x’, x’w, x̲, x̲w, x̲’, x̲’w, y, ..

Примечания

Ссылки 
 Тексты на тлингитском языке (кириллица)

Кириллические алфавиты
Алфавиты на основе латинского